Shwak (district), een van de 11 districten van de provincie Paktia in Afghanistan
 Shwak (plaats), de hoofdplaats van het Afghaanse district Shwak